— японский банк, образованный в результате слияния банка Tokyo-Mitsubishi и банка UFJ в январе 2006 года. Банк существует для нужд компании Mitsubishi UFJ Financial Group.

В конце 2006 года Мицубиси Ю-эф-джей объявил о создании дочернего банка в России, основными видами деятельности которого станут валютные операции и выдача кредитов для японских компаний в России.

В декабре 2007 года суммарные активы Мицубиси Ю-эф-джей составляли 170 триллионов иен ($1,6 трлн.). В филиальную сеть банка входит 81 дочерняя компания за рубежом, клиенты имеют около 40 млн счетов. Standard & Poor's присвоил Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. долгосрочный рейтинг A, прогноз стабильный.

См. также 
 Акиёси Умэкава

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт банка
 Информационный портал «Банки. ру»

Банки Японии
Компании, имевшие листинг акций на Лондонской бирже
Mitsubishi
Транснациональные банки